COTS steht 
 im Netzwerkbereich für Connection Oriented Transport Service,
 in der Raumfahrt für Commercial Orbital Transportation Services,
 in der Wirtschaft für Commercial off-the-shelf oder components-off-the-shelf

COTS